Briegi Margit (1342–1386), I. Lajos briegi herceg lánya, I. Albert bajor herceg felesége, IV. Vencel cseh király anyósa és Habsburg Albert magyar király anyai nagyanyja 
Briegi Margit (1380/84–1409 (után)), VIII. Henrik briegi herceg lánya, Luxemburgi Zsigmond magyar király jegyese
Briegi Szibilla Margit (1620–1657), János Krisztián briegi herceg lánya és Gerhard Dönhoff birodalmi grófnak, Pomeránia vajdájának a felesége